Чемпионат мира по ралли 1978 года - шестой сезон WRC под эгидой  Международной автомобильной федерации. Календарь остался во многом похож на предыдущий год, исключением стало удаление Ралли Новой Зеландии.

Очки в чемпионате выдавались по таблице введенной в 1977 году. В зачёте производителей второй год подряд не было равных итальянскому FIAT. В этом сезоне также был проведен и Кубок ФИА для ралли-пилотов, во второй и последний раз, победителем которого стал Маркку Ален, выступавший за заводскую команду на Fiat 131 Abarth.

Чемпионат мира по ралли среди производителей

Карта чемпионата мира 1978 года

Этапы чемпионата мира 1978 года

Таблица начисления очков в чемпионате мира

Итоговая таблица чемпионата мира по ралли 1978 года

Кубок FIA среди пилотов

Этапы Кубка FIA по ралли 
Этапы, которые не входили в календарь чемпионата мира по ралли 1978 года среди производителей, но были частью календаря Кубка FIA.

Таблица начисления очков

Итоговая таблица Кубка FIA для ралли-пилотов

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Обзор сезона на wrc-info.ru

1978 год в автоспорте
Сезоны WRC